Liska oder Liška ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Liška (1895–1977), tschechischer General
 Antonín Liška (1924–2003), tschechischer Bischof von Budweis
 Ewald Liska (1937–2017), deutscher Physiker und Musiker
 Hans Liska (1907–1983), deutscher Buchillustrator, Pressezeichner und Maler
 Ivan Liška (* 1950), tschechisch-deutscher Balletttänzer, Direktor des Bayerischen Staatsballetts

 Karel Liška (1914–1987), tschechischer Maler
 Ludvík Liška (1929–2021), tschechoslowakischer Leichtathlet
 Martin Liška (* 1976), slowakischer Radrennfahrer
 Ondřej Liška (* 1977), tschechischer Politiker
 Pavel Liška (* 1971), tschechischer Theater- und Filmschauspieler
 Pavel Liška (Kunsthistoriker) (1941–2021), tschechisch-deutscher Kunsthistoriker, Hochschuldirektor und Publizist
 Robert Fuchs-Liska (1870–1935), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Samuel Liška (1825–1885), slowakischer Theologe und Literarhistoriker
 Urs Liska (* 1973), deutscher Pianist und Musiktheoretiker
 Vivian Liska (* 1956), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Walter Liska (1899–1949), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer
 Zdeněk Liška (1922–1983), tschechoslowakischer Komponist

Liska ist der Name folgender Orte:

 Liska (Nordmazedonien),  hoher Berg im Gebirge Ilinska / Malet Ilire bei Ohrid

Siehe auch:
 Lischka